Coletiva de imprensa — evento midiático
 Coletivismo — perspectiva filosófica, política, religiosa, econômica ou social que enfatiza a interdependência de todos os seres humanos
 Coletivo cultural — formados por pessoas que organizam atividades culturais 
 Ônibus — veículo rodoviário de transporte de passageiros
 Substantivo coletivo — tipo de substantivo
 Transporte público — também chamado de "transporte coletivo"

Desambiguação